Aeropuerto de Aberdeen puede referirse a:

Aeropuerto de Aberdeen, Escocia, Reino Unido.
Aeropuerto Municipal de Aberdeen, Idaho, E.U.
Aeropuerto Regional de Aberdeen, Dakota del Sur, E.U.